Pterygellus är ett släkte av svampar. Pterygellus ingår i familjen kantareller, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Kantareller
Pterygellus